HSL može da se odnosi na:

 Hormon-senzitivna lipaza, enzim
 HSL i HSV, šema boja